Новомихайловская (Ново-Михайловская):
 Новомихайловская — станица, современная станица Октябрьская Крыловского района Краснодарского края
 Новомихайловская — станица, современный пгт Новомихайловский Туапсинского района Краснодарского края
 Новомихайловская (станция) — железнодорожная станция в городе Зверево